L'école est finie, chanson de Sheila (1963)
 L'école est finie, film d'Olivier Nolin (1979)
 L'école est finie, film d'Anne Depétrini (2018)